Стоун, Уильям:
Политики
  — 3-й частный губернатор провинции Мэриленд (ок. 1603 — ок. 1660) был ранним английским поселенцем в Мэриленде.
 Стоун, Уильям Джонсон (1841—1923) — член Палаты представителей США от штата Кентукки.
 Стоун, Уильям (известный как , род. 1965) — американский спелеолог, исследователь подводных пещер.
Спортсмены
  (род. 1952) — американский инженер, спелеолог и исследователь, известный исследованием глубоких пещер.
  — член Английского союза регби; профессиональный футболист лиги регби, играл в 1910-х и 1920-х.
Военные
  (1910—1968) — американский генерал-майор ВВС США и третий суперинтендант Академии ВВС США.
 Стоун, Уильям Фредерик (1900—2009) — британский военнослужащий.